Gregurovec (Krapinske Toplice), un village de la municipalité de Krapinske Toplice.
 Gregurovec (Mihovljan), un village de la municipalité de Mihovljan.